Ибраги́м Ахмедха́нович Ша́мов (15 мая 1930, с. Кубачи, ДАССР — 2 мая 2019) — советский и российский дагестанский учёный и врач, а также писатель. Доктор медицинских наук, профессор (1974), заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Дагестанского государственного медицинского университета с 1972 года. Вице-президент Национальной академии наук Республики Дагестан. Главный внештатный специалист гематолог Министерства здравоохранения Республики Дагестан. Член Союза писателей СССР и Союза писателей России. Заслуженный деятель науки РФ (1994) и ДАССР (1977). Народный врач РД (1996) и Заслуженный врач ДАССР (1981). Лауреат Государственных премий СССР (1983) и РД (2003) по науке.

Биография 
Окончил с отличием Дагестанскую фельдшерско-акушерскую школу (1950) и также с отличием — Дагестанский медицинский институт (1956), где был Сталинским стипендиатом и председателем Научного студенческого общества.
По окончании вуза был направлен на работу в Каякентсую бруцеллезную больницу, где в 1956—1957 гг. работал врачом.

Затем в альма-матер (с 2016 г. — университет, до того академия с 1995 г.): ассистент (1958—1968), доцент (1968—1971) кафедры госпитальной терапии, с 1972 г. заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и в 1971—1990 гг. — проректор по учебной работе, первый проректор; основатель и почетный председатель этического комитета университета (с 2001 г.).

Заместитель председателя общества терапевтов Республики Дагестан. Член редколлегии журнала «Клиническая медицина», научный редактор журнала «Вестник ДГМА».

В 2000 году избран членом Международного центра здоровья, права и этики (Израиль, Хайфа), в 2005 — экспертом ЮНЕСКО по биоэтике и включен в состав Глобального Наблюдательного Совета Юнеско по биоэтике.

Является действительным членом ряда общественных академий — Международной, Нью-Йоркской и Петровской.
Известен своими публичными выступлениями по вопросам здорового образа жизни, острых социальных явлений, антиклерикальной тематике.

Под его руководством защищены 4 докторские и 12 кандидатских диссертаций. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию «Материалы к вопросу о роли кишечной микрофлоры в генезе диетных (энтерогенных) поражений печени», а в 1973 г. — докторскую диссертацию «Классификация, клиника, диагностика и лечение амилоидоза».

Награды  
 орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (2000)
 орден «Почета» РФ (2001)
 медаль «За трудовую доблесть» (1967)
 медаль «За трудовое отличие» (1983)
 медаль «Ветеран труда» (1985)
 медаль «За заслуги перед ДГМА»
 медаль «Народный герой Дагестана» (2015), памятная медаль ЦК КПРФ «300 лет М. В. Ломоносову» (2011).
 Нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» СССР (1966) и «Почетный знак» Советского фонда мира.
 Лауреат золотой и серебряной медалей Советского Фонда мира.
За цикл работ по медицине Петровской академией наук в 2008 году присуждена премия им. Н. И. Пирогова.
Вторым, после Х. Э. Гаджиева, получил звание и заслуженного, и народного врача Республики Дагестан.

Научные труды 
Автор более трёхсот научных работ, в том числе 50 книг — 20 по этике и деонтологии врача, 16 научных монографий, 11 педагогических и 7 художественной прозы. В числе книг биоэтического и педагогического плана — учебники, изданные в Москве для всех медвузов РФ.
В 2005 году его книга «Пропедевтика внутренних болезней» прошла экспертизу УМО по медицинскому и фарм образованию вузов России и ей был присвоен граф учебника для медвузов России, в том же году книга была издана в Москве в качестве учебника для медвузов РФ.

Литература 
 Врач, ученый, писатель // «Дагестанская правда», 13.05.2010.
 Омаров Ш. М. Шамов Ибрагим Ахмедханович (штрихи к 80-летию)  // «Вестник Международной академии наук. Русская секция». 2010. № 2.
 Омаров Ш. М. Дагестанский Авиценна  // Дагестанский общественно-политический еженедельник «Черновик», 10.01.2014.
 http://www.heraldrsias.ru/download/articles/01_Chronicle_1.pdf

Примечания

Ссылки 
 Пропедевтики внутренних болезней  // Дагестанский государственный медицинский университет
 Ушел из жизни Шамов Ибрагим Ахмедханович 

Выпускники Дагестанского медицинского университета
Преподаватели Дагестанского медицинского университета
Члены Союза писателей СССР
Члены НАН Дагестана
Члены Союза писателей России
Лауреаты Государственной премии Республики Дагестан
Народные врачи Дагестана
Заслуженные врачи Дагестанской АССР
Заслуженные деятели науки Дагестанской АССР